Manoutchehr ;
 Manoutchehr Atachi ;
 Manoutchehr Eghbal ;
 Manoutchehr Khosrowdad ;
 Manoutchehr Mottaki ;
 Manoutchehr Sotoudeh.